Iizumi ist der Familienname folgender Personen:

 Kamon Iizumi (* 1960), japanischer Politiker
 Ryoya Iizumi (* 1995), japanischer Fußballspieler